MPC, MPc, mpc:

  — колёсный бронетранспортёр корпуса морской пехоты США.
 Market Performance Center — маркетинговое подразделение Mercedes-Benz.
 Massively parallel computing — архитектура параллельных вычислительных систем.
 Media Player Classic — компьютерная программа, проигрыватель аудио- и видеофайлов для операционной системы Microsoft Windows.
 MediaPC — компьютер для домашнего кинотеатра.
 Megaparsec — единица измерения расстояний в астрономии.
 Metal Phthalocyanine (MPc) — металлированные фталоцианины.
  — американская компания по производству компьютеров (1995—2008).
  — концентрат молочного белка (40–90 %).
  — валюта для оплаты военного персонала США в некоторых зарубежных странах.
  — Корпус военной полиции США.
 Minor Planet Center — Центр малых планет, американская научная организация.
 Minor Planet Circular — периодическое издание Центра малых планет.

 Model predictive control — метод управления производственными процессами.
 Monetary Policy Committee — государственный финансовый орган Великобритании.
 Multi-Party Computation — криптографический протокол.
 Multi-Project Chip — технология производства интегральных схем.
 Music Player Client — компьютерная программа, клиент командной строки для проигрывателя аудиофайлов Music Player Daemon. 
 Music Production Center — серия электронных музыкальных инструментов производства японской компании Akai.
 .mpc — формат аудиофайла.
mpc в макроэкономике - предельная склонность к потреблению.

Примечания